«Livin' in a World Without You» — песня, выпущенная в качестве первого сингла с седьмого студийного альбома Black Roses финской группы The Rasmus. Сингл был выпущен 10 сентября 2008 года в Скандинавии, 12 сентября в Германии, Австрии и Швейцарии и 15 сентября во всём мире. Сингл доступен в различных форматах. Песня была впервые исполнена на фестивале «NRJ in the Park» в Берлине 5 июля 2008 года.

Видеоклип к этой песне, созданный Николасом Фрондой, был снят 3 июля в Стокгольме и впервые был показан на веб-сайте группы.

Список композиций 
CD
 «Livin' in a World Without You» — 3:50
 «Livin' in a World Without You»  — 3:43
 «You Got It Wrong» — 3:17
 «Livin' in a World Without You» 

Remixes Promo
 «Livin In A World Without You»  — 5:15
 «Livin In A World Without You»  — 3:53
 «Livin In A World Without You»  — 3:06
 «Livin In A World Without You»  — 3:14

Позиции в чартах

Примечания

Ссылки 
 
 

Песни The Rasmus